

Nom de famille 
Le Guay est un nom de famille porté par plusieurs personnalités :
 Étienne-Charles Le Guay (1762-1846), peintre ;
 Gilbert Le Guay (1839-1896), homme politique ;
 Pierre Le Guay de Prémontval (1716-1764), mathématicien et un philosophe ;
 plusieurs membres de la descendance de François-Joseph Leguay :

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand